Erik Englund är namnet på flera kända svenskar:

 Erik Englund (politiker)
 Erik Englund (indianexpert)